Рабина може да се односи на:

 Рабина (Невесиње), насељено мјесто у општини Невесиње, Република Српска, БиХ;
 Рабина (Мостар), насељено мјесто у граду Мостару, Федерација БиХ, БиХ.